ГИС — аббревиатура от:
 Газоизмерительная станция — совокупность технологического оборудования, средств и систем для измерения расхода и при необходимости качественных показателей природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам.
 Геоинформационная система (Географическая информационная система) — в географии и других областях, имеющих дело с пространственной информацией, это система, предназначенная для сбора, хранения, анализа и визуализации данных о пространственно распределённых объектах (объектах местности, пространства). Пример таких объектов: государство, населённый пункт, дорога, здание, родник, звезда, галактика, группа клеток организма и т. д.
 Геофизические исследования скважин — в геофизике.
 Гарантийный инвестиционный счет — в финансовой сфере.
 Гибридная интеллектуальная система — интеллектуальная система, состоящая из двух или более интегрированных подсистем, каждая из которых может иметь различные представления и методы вывода.
 Гибридная интегральная схема — в микроэлектронике.

См. также
Гис

Примечания